Desa Kedungsoko kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kedungsoko (administrativ by i Indonesien, lat -7,07, long 112,14), Jawa Timur, 
 Desa Kedungsoko (administrativ by i Indonesien, lat -7,60, long 111,98), Jawa Timur, 
 Desa Kedungsoko (administrativ by i Indonesien, lat -7,31, long 112,36), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar